Лібертад () може значити:

Географія 

 Лібертад (Буенос-Айрес)
 Лібертад (Беліз)
 Лібертад (Еквадор)

Інше 

 «Лібертад» — парагвайський футбольний клуб